Onstaborg (Sauwerd), een voormalige borg bij Sauwerd
 Onstaborg (Wetsinge), een voormalige borg bij Wetsinge